Le terme Plum fait notamment référence à :
 Un des gènes de la drosophile ;
 La société Plüm Énergie fournisseur français créé en 2016, proposant aux particuliers et collectivités de l'électricité verte.

Toponyme 

 Plum,  borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Faux amis 
 Plume

Voir aussi 
 Université Paris Lumières, en France, parfois désignée sous le sigle U-PLum.